Каланда () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Арагон. Занимает площадь 112,26 км². Население — 4004 человека (на 2010 год). Расстояние — 116 км до административного центра провинции.

Города-побратимы 
  Фрузен (Франция)

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Теруэля